San José de Gracia ist der Name folgender geografischer Objekte in Mexiko:
 Municipio San José de Gracia, Verwaltungseinheit in Aguascalientes

Orte:
 San José de Gracia (Aguascalientes), Ort
 San José de Gracia (Jalisco), Ort
 San José de Gracia (Michoacán), Ort